Kikół (plaats), plaats in Polen
 Kikół (gemeente), gemeente in Polen